Prymityw – imię męskie
 Prymityw – album muzyczny
 Prymityw – pojęcie z zakresu grafiki komputerowej
 Prymityw – najprostsza operacja oferowana przez system operacyjny lub język programowania